Scottish Football Association Challenge Cup 1886–87 var den 14. udgave af Scottish Football Association Challenge Cup, nutildags bedre kendt som Scottish Cup. De første kampe blev spillet den 11. september 1886, og turneringen blev afsluttet den 13. februar 1887, hvor Hibernian FC vandt finalen over Dumbarton FC med 2-1. Sejren var Hibernian FC's første i turneringens historie.

Resultater

Hibernian FC's vej til sejren

Første runde 

134 hold spillede om 72 pladser i tredje runde. Det betød, at fire af holdene var oversiddere: Caledonian Rangers FC, Cambuslang Hibernian FC, Cowdenbeath FC, Dykehead FC og Moffat FC.

Anden runde 

72 hold spillede om 38 pladser i tredje runde. Det betød, at fire hold var oversiddere: Alloa Athletic FC, Coupar Angus FC, St Bernard's FC og Tollcross FC.

Tredje runde 

39 hold spillede om 21 pladser i fjerde runde. Det betød, at tre hold var oversiddere: Arbroath FC, Carfin Shamrock FC og Morton FC.

Fjerde runde 

21 hold spillede om 16 pladser i ottendedelsfinalerne. Det betød, at 11 af holdene var oversiddere og derfor gik videre til ottendedelsfinalerne uden kamp: Clyde F.C., Dumbarton FC, Dunblane FC, Dundee Harp FC, Hibernian FC, Hurlford FC, Kilmarnock FC, Port Glasgow Athletic FC, Queen's Park FC, Third Larnark RV og Vale of Leven FC.

Ottendedelsfinaler 

Seksten hold spillede om otte pladser i kvartfinalerne.

Kvartfinaler 

I kvartfinalerne spillede de otte vindere fra ottendedelsfinalerne om fire pladser i semifinalerne.

Semifinaler

Finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 London Hearts Supporters Club – Scottish Cup Results for 1886-87 
 RSSSF – Scotland Cup Results 1873/74-1877/78 and 1889/90-1995/96 
 IFFHS: Scottish Cup 1886–87 
 Scottish FA – Scottish Cup Final Archive – 1886/87

Noter 

Sæsoner i Scottish Cup
Fodbold i 1886
Fodbold i 1887